Galaktionow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 

 Sergei Gawrilowitsch Galaktionow (1896–1941), sowjetischer Generalmajor 
 Stepan Filippowitsch Galaktionow (1779–1854), russischer Maler 

Familienname
Russischer Personenname